Guépard (franz. guépard ‚Gepard‘) steht für:
 Cerva CE.43 Guépard, Flugzeugmodell des Herstellers Cerva
 Guépard (Schiff, 1928), Schiff der französischen Marine